Galgenmühle ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:
 Galgenmühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Galgenmühle (Höchstädt an der Donau), Ortsteil der Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau

Galgenmühle steht für:
 Galgenmühle (Kitzingen)